La Cruz kan syfta på:

Argentina 

 La Cruz, Argentina, Corrientes,

Chile 

 La Cruz kommun, Chile,

Colombia 

 La Cruz kommun, Colombia, 
 La Cruz, Colombia, 
 Ábrego, Colombia, Norte de Santander,

Costa Rica 

 La Cruz, Costa Rica, Guanacaste,

Mexiko 

 La Cruz, Tezontepec de Aldama, 
 La Cruz, Balleza, 
 La Cruz de Eldorado, ort, Sinaloa, Culiacán, 
 La Cruz kommun, Chihuahua, 
 La Cruz, Celaya, 
 La Cruz, Tabasco, Jalpa de Méndez, 
 La Cruz, Morelos, 
 La Cruz, Tlapacoya, 
 La Cruz, Veracruz, Mecatlán, 
 La Cruz, Francisco I. Madero, 
 La Cruz, Lagos de Moreno, 
 La Cruz, Jilotzingo, 
 La Cruz, Pinos, 
 La Cruz, Zacoalco de Torres, 
 La Cruz, Huehuetla, 
 La Cruz, Otumba, 
 La Cruz, Chiapas, Tila, 
 La Cruz, Guadalupe y Calvo, 
 La Cruz, Hueytamalco, 
 La Cruz, San Felipe Orizatlán, 
 La Cruz, Nayarit, Jala, 
 La Cruz, Alfajayucan, 
 La Cruz, San Juan Bautista Cuicatlán, 
 La Cruz, El Fuerte,

Nicaragua 

 La Cruz de Río Grande, ort, Región Autónoma del Atlántico Sur, 
 La Crúz, ö, Granada,